Lissiwschtschyna (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Lissiwschtschyna (Korosten), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten
 Lissiwschtschyna (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr